Ethadophis är ett släkte av fiskar. Ethadophis ingår i familjen Ophichthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Ethadophis